

Belgique 
 Rue de Chambéry (Bruxelles)

France 
 Rue de Chambéry (Paris)